You don't have to cry (CSN), een lied van de Amerikaanse band Crosby, Stills & Nash uit 1969
 You don't have to cry (René & Angela), een lied van het Amerikaanse duo René & Angela uit 1986, geschreven door René Moore en Angela Winbush